Mastaura ist der Name zweier antiker bzw. byzantinischer Städte in Kleinasien und der von ihnen abgeleiteten Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:

Mastaura (Lydien)
Mastaura in Asia
 Mastaura (Lykien)
Mastaura in Lycia